Moreh steht für:
 Moreh (Bibel), ein Ort in der Bibel
 Moreh (Indien), ein Ort in Indien

Moreh ist der Familienname folgender Personen:
 Dror Moreh (* 1961), israelischer Regisseur, Kameramann und Filmproduzent